Bravasaurus arrierosorum ("lagarto de Laguna Brava de los arrieros") es la única especie del género Bravasaurus de dinosaurio saurópodo saltasáurido, que vivió a finales del período Cretácico, desde el Campaniense al Maastrichtiense, hace aproximadamente 74 a 70 millones de años, en lo que hoy es Sudamérica. Su nombre de género Bravasaurus se refiere a la Laguna Brava, lago que da nombre al Parque Provincial Laguna Brava, y la especie B. arrierosorum se refiere a los arrieros, personas que cruzaron los Andes llevando ganado durante el siglo XIX. Sus restos fueron encontrados en los niveles de arenisca 34 metros arriba de la base de la Formación Ciénaga del Río Huaco en la Quebrada de Santo Domingo, La Rioja, al noroeste de Argentina. Se hallaron dos ejemplares el holotipo CRILAR-Pv 612, que incluye un cuadrado y cuadratoyugal derecho, cuatro vértebras cervicales, cinco dorsales y tres caudales, pocas costillas dorsales, tres arcos hemales, húmero izquierdo, cúbito fragmentario, metacarpiano IV, ilion izquierdo parcial con costillas sacras, pubis derecho, isquion parcial, fémur izquierdo y ambos peronés. El paratipo, CRILAR-Pv 613 comprende un diente aislado, ilion derecho, fémur derecho y costillas dorsales. Bravasaurus fue un titanosauriano de tamaño pequeño, mucho más pequeño que Punatitan y otros saurópodos de tamaño medio, tales como Trigonosaurus, Overosaurus, y Bonitasaura. Teniendo en cuenta que ambos especímenes podrían ser adultos su tamaño podría ser similar a Neuquensaurus o Magyarosaurus, alrededor de 7 metros de largo. El análisis filogenético de los descriptores ubica a Bravasaurus como un miembro derivado de Lithostrotia, en el clado Aeolosaurini, que recuperan como un subclado de Rinconsauria, opuesto a otros cladogramas. Su cladograma se muestra a continuación.

Referencias

Titanosauria
Dinosaurios del Cretácico Superior
Dinosaurios de América del Sur
Fósiles de Argentina